— железнодорожная станция на линии Оэдо расположенная в специальном районе Синдзюку, Токио. Станция обозначена номером E-01. Название «нисигути» означает «западный выход». Станция располагается непосредственно у западного выхода станции . На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Синдзюку-Нисигути